Vacchelli ist der Familienname von:

 Giovanni Battista Vacchelli (1620–1667), italienischer Komponist
 Piergiuseppe Vacchelli (* 1937), italienischer Titularerzbischof und Beigeordneter Sekretär der Kongregation für die Evangelisierung der Völker